

Astronomia
 13208 Fraschetti – asteroide della fascia principale

Persone
 Aldo Fraschetti – calciatore italiano
 Camillo Fraschetti – ingegnere, dirigente d'azienda e politico italiano